O Campeonato Gaúcho de Rugby de 2013 foi um competição de Rugby Union (15 jogadores por time), que contou com a participação de cinco clubes. Está competição foi promovida pela Federação Gaúcha de Rugby. A disputa ocorreu entre 17 de março e 6 de junho. As equipes se enfrentaram em turno único, e os quatro times que mais pontuaram se classificaram para as semifinais, onde a competição passou a ser de mata-mata. O campeão de 2013 foi o Farrapos Rugby Clube, da cidade de Bento Gonçalves, que ganhou o 4º título.

Equipes Participantes

1 Fase

1 Rodada

2 Rodada

3 Rodada

4 Rodada

5 Rodada

6 Rodada

7 Rodada

8 Rodada

9 Rodada

10 Rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Finais

Final 1-2

Final 3-4

Campeão 

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2013 no Brasil